Gscheid (von Ge-scheid, Grenze, Pass) heißen folgende geographische Objekte:

 Gscheid (Gemeinde St. Aegyd), Katastralgemeinde und Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich
Pässe, teils auch Gscheidsattel:
 Preiner Gscheid, 1070 m, südlich der Rax an der Grenze Steiermark und Niederösterreich
 Gscheidsattel (Voralm), 1026 m, zwischen Ennstal bei Altenmarkt und Ybbstal, Niederösterreich
 Annaberger Gscheid, Am Gscheid, ca. 1020 m, bei Annaberg, Niederösterreich
 Kernhofer Gscheid, 970 m, zwischen Traisen- und Salzatal im südlichen Niederösterreich
 Gscheidsattel (Sengsengebirge), ca. 960 m, zwischen  Steyrlingtal und Paltenbach, Oberösterreich
 Gscheid (Hochbuchberg), 948 m, zwischen Enns- und Steyrtal, Oberösterreich
 Gscheid (Hohenstein), Gscheidsattel, 868 m, zwischen Traisen bei Türnitz und Kirchberg an der Pielach, Niederösterreich
 Gscheid (Bodingbach), 843 m, zwischen Ybbs und Schwarzer Ois, Niederösterreich
 Pielachtaler Gscheid, Türnitzer Gscheid, 841 m, zwischen Pielach- und Traisental, Niederösterreich
 Birkfelder Gschaid, 807 m, südlich von Birkfeld in der Steiermark
 Gscheid (Schieferstein), 782 m, im Ennstal zwischen Losenstein und Großraming, Oberösterreich
 Klostertaler Gscheid, 764 m, zwischen Piesting- und Schwarzatal, Niederösterreich
 Gscheid (Schwarzwald), 454 m, südöstlich von Freiamt im Schwarzwald

Siehe auch:
 Gschaid, Geschaidt, Gschaidt; Gescheid, Gescheide, Gscheidl
 Wasserscheide, Wegscheide – zur Namenkunde